Surtr – bóg ognia w mitologii nordyckiej
 Syrta – miasto Libii
 Syrta – gmina w Libii